Grönalid kan avse:
Grönalid, Ängelholms kommun en gård
Grönalid, Vansbro en stadsdel i Vansbro och tätort i Vansbro kommun